Солтекский сапотекский язык (Solteco Zapotec) — мёртвый сапотекский язык, на котором говорили на западе штата Оахака в Мексике. По видимому, солтекский ближе к лачихийскому языку.

Языки Мексики
Сапотекские языки
Мёртвые языки Северной Америки